Kujbyšev má více významů:

jméno sídla
 Kujbyšev (Novosibirská oblast) – město v Ruské federaci, v Novosibirské oblasti
 Kujbyšev (dříve Pokrovka) – město v Arménii, v provincii Lorri
 Kujbyšev – město v Ázerbájdžánu, v rajónu Ağcabədi (Agdžabadi)
 Kujbyšev – město v Ázerbájdžánu, v rajónu İmişli (Imišli)
 název ruského města Samara v letech 1935–1990
 název ruského města Bolgar v letech 1935–1991

příjmení osob
 Valerian Vladimirovič Kujbyšev (1888–1935) – sovětský politik

Rozcestníky - místopisné jméno